Animaction (uma palavra-valise para anime e ação), foi um bloco de programação exibido sempre às quartas, no canal por assinatura, Cartoon Network Brasil e o mesmo para a América Latina, que teve sua estreia em 3 de fevereiro de 2010, tendo como objetivo "regulamentarizar" as séries de anime espalhadas pelo canal desde o fim do Toonami em 26 de março de 2007. Retornou algumas séries de anime, e realizando novas temporadas de outras como Pokémon. O bloco estava programado pelo próprio Cartoon Network Brasil, competindo com alguns canais infantis pelo horário das 18h. O bloco foi extinto em 2012.

Programação 
Sua programação foi especialmente composta por animes já exibidos pelo canal, que são redistribuídos à canais abertos como SBT, TV Globo, Rede TV e Bandeirantes para a sua transmissão aberta. Geralmente são editados pela Viz Media com Naruto e pelo próprio Cartoon Network, tendo em mente em "suavizar" mais a série para que possa estar receptiva aos telespectadores infantis. O bloco ainda não transmite filmes como o antigo Toonami, mas exibe especiais e alguns OVA's de Pokémon, deixando a responsabilidade para o Cine Cartoon (bloco de filmes animados e live-actions), que já exibiu alguns filmes de Dragon Ball Z e inclusive da série Naruto (Naruto o filme: Confronto Ninja no País da Neve) e Pokémon. Mas, atualmente tem sido exibido também desenhos de ação como Duelo Xiaolin e Frangos Kung Fu, mostrando que o bloco não é composto somente por anime.

Orientação do bloco 
O Cartoon Network tem sido pressionado ultimamente por vários fãs de anime e otakus em criar um bloco como o antigo Toonami para reexibir algumas séries de anime sem censura. Mas o canal opta por não mais adquirir animes e investe mais em produções originais, em razão da crescente audiência infantil e para concorrer com canais mais leves como Disney Channel e DK. Em razão da crescente decepção dos fãs mais antigos do canal, e principalmente pela pressão e numerosas críticas, foi lançado um bloco de anime sem nome, que se exibe de segunda à sexta das 00h às 01h15. Ao contrário do que se vê à tarde com o Animaction, no bloco da meia-noite, é comum ter mais violência e sangue do que seu homólogo durante as quartas à tarde (não precisando censurar o anime), e as aberturas de animes como Dragon Ball Z e Naruto não são cortadas (em razão contratual), já a abertura de Pokémon é editada pela 4Kids Entertainment dos EUA para o Brasil e América Latina. Embora, a Viz Media edite as aberturas de Naruto (e o distribua), ultimamente, o Cartoon Network tem usado as aberturas originais da TV Tokyo, pelo motivo de a Viz Media não ter editado o anime a partir da quarta temporada, pelo fim do Toonami nos Estados Unidos, em 20 de setembro de 2008. Provavelmente, o canal está com os direitos a partir da TV Tokyo (sem censura), e não mais da Viz Media (antes com edição), e pelas razões de contrato com a TV Tokyo, Cartoon Network não pode modificar o anime, assim causando a mudança de horário de Naruto das 19h30 (no Animaction), para a 00h50 da noite, junto com Dragon Ball Z. A censura não é plena, como pode se ver no bloco Animaction, como antes, DBZ era exibido em episódios separados e censurados, mas atualmente (na saga Freeza), os primeiros episódios do anime contendo cenas de lutas com sangue não foram cortadas pelo canal, no bloco da meia-noite dedicando-se à audiência de adolescentes e adultos e mantendo a originalidade, por meio da Toei Animation, com a estreia em breve de Dragon Ball Kai, e atualmente com a negociação para a volta de One Piece e Sailor Moon ao Cartoon Network por isso o animê Naruto passou das 00h50 para às quase 1h00.

Cronologia das séries exibidas pelo Animaction 
2010
 As Meninas Super Poderosas: Geração Z (4 de agosto - 27 de outubro, 2010; 2 de fevereiro, 2011 - 30 de março, 2011)
 Bakugan: Guerreiros da Batalha (3 de fevereiro - 3 de março, 2010)
 Bakugan: Nova Vestróia (3 de março, 2010 - 30 de março, 2011)
 Duelo Xiaolin (3 de novembro, 2010 - 30 de março, 2011)
 Frangos Kung Fu (3 de novembro, 2010 - 26 de janeiro de 2011)
 Kamen Rider: O Cavaleiro Dragão (3 de fevereiro - 4 de agosto, 2010)
 Naruto (3 de fevereiro - 27 de outubro, 2010)
 Pokémon DP: Batalhas Galácticas (3 de fevereiro, 2010 - 30 de março, 2011)

2011 
 Pokémon
 Naruto 
 Dragon Ball Kai (sagas Saiyajins e Freeza)

2012 
 Ben 10: Ultimate Alien
 Generator Rex
 Dragon Ball Kai (saga Cell)
 ThunderCats
 The Spectacular Spider-Man
 Lanterna Verde

Ligações externas
 Site oficial Brasileiro 

Cartoon Network
Palavras-valise